WorldStaff USA (fundada como USA WorldStaff Services en 2011 en Florida) es una agencia de reclutamiento de personal con sede en Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Dallas y Pensilvania, fundada por Erika Mejía y dirigida por Juan Manuel Alonso, que reúne a empleados de alta demanda y conecta con los perfiles más capacitados para los puestos que se requieren, acortando el proceso de contratación, y agilizando la búsqueda de personal, el análisis de perfiles, entrevistas, validación de documentos y gestión de solicitudes.

La empresa situada en Estados Unidos, ha contribuido con la comunidad migrante hispana al país norteamericano, ofreciendo capacitación en el idioma inglés y enlazándoles con lugares de trabajo donde sean requeridos por su experiencia laboral y pericia profesional.

Reseña biográfica 

WorldStaff USA es una agencia de empleo ubicada en Miami, fundada en 2011 por la empresaria hondureña Erika Mejía. Con ubicaciones en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Pensilvania y Minnesota. Hoy en día, es cada vez más importante cubrir los puestos con las personas adecuadas, pero esto aumenta la complejidad del proceso de contratación.

Su principal objetivo es agilizar el proceso de contratación y ayudar a miles de personas a encontrar trabajo, brindándoles las herramientas para asegurar que encontrarán la estabilidad financiera. Este servicio agiliza procesos de contratación como pruebas médicas, psicológicas y de aptitud. Su extensa base de datos acorta el tiempo de entrevista, selección y contratación del personal calificado para trabajar en las empresas en un tiempo récord, reduciendo así las pérdidas de productividad relacionadas con la pérdida de puestos de trabajo.

En 2017, luego de la alianza de Erika Mejía y el empresario venezolano Juan Manuel Alonso, la empresa comenzó a abrir nuevas sedes en distintos estados del país norteamericano, apoyando a venezolanos, hondureños y demás comunidad latinoamericana en Estados Unidos a conseguir un empleo digno con salarios que les permitan tener un bienestar.

Sedes 
WorldStaff USA actualmente maneja cinco sedes establecidas: Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Dallas. Con más de una década desde su fundación, ha tenido presencia en otros estados como Atlanta y Minnesota.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Empresas de Estados Unidos
Empresas fundadas en 2011
Recursos humanos
Empresas de trabajo temporal
Reclutamiento